Автобусный транспорт агломерации «Большой Челябинск» — автобусная система, открытая в Челябинске 13 сентября 1925 года. На настоящий момент действует 26 регулярных городских маршрутов, эксплуатируется 314 машин, обслуживаемых в двух автобусных парках, а также в парках частных предприятий, которые работают по регулируемому тарифу.

С 1 января 2022 года начался процесс постепенного перевода городских и межмуниципальных маршрутов на единую систему работы по регулируемому тарифу в рамках проекта «Агломерация Большой Челябинск». До 2024 года поэтапно все маршруты г. Челябинска, г. Копейска, Сосновского района перейдут на нетто-контракты по регулируемому тарифу, где область (в лице Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области) будет осуществлять контроль за деятельностью всех перевозчиков агломерации (соблюдение расписания, единый цвет и ливрея автобусов, выполнение всех рейсов согласно контракта и т. д.).

История 
21 января 1911 года в 10:00 первый автобус ушёл от остановки «Биржа» (ул. Кирова, 82) на вокзал. Как таковых остановок автобус не имел, посадка проводилась в любом удобном для пассажиров месте. Перевозками на тот момент занималось Уральское автомобильное товарищество. Летом всё того же года маршрут продлили до дач на озере Смолино. Дачный абонемент стоил 25 рублей. Стоимость проезда в автобусе тогда была установлена: для взрослых — 15 копеек, для детей — 10 копеек.

17 декабря 1911 года в городской газете «Голос Приуралья» появилось сообщение о запуске ещё одного автобуса по маршруту Соборная площадь (площадь Ярославского) — Вокзал. Позже автобусное движение было закрыто на неопределенный срок.

Современный автобус действует в Челябинске с 13 сентября 1925 года: тогда открывается автобусное сообщение по маршруту № 1 «Каменный мост — Железнодорожный Вокзал». Маршрут обслуживали два автобуса «Лейланд». Позже в городе появились ещё 2 автобуса «АМО».

К 1934 году автобусное хозяйство насчитывало 31 единицу, большую часть составляли отечественные автобусы АМО-Ф-15.
В апреле 1940 года автомобильный транспорт начинает перевозить пассажиров от Челябинска до Свердловска, время в пути составляло 7 часов, ежедневно выполнялось 2 рейса. Можно было проехать это расстояние и за 5 часов: наряду с автобусами курсировали и шестиместные автомобили ЗИС-101.

13 января 1960 года открывается Челябинский автобусный парк № 1 в Металлургическом районе, на шоссе Металлургов. Новое предприятие занималось обслуживанием не только городских маршрутов, которых к тому времени было уже 14, но и межобластных, до Уфы, и Свердловска (в РСФСР), Кустаная и Рудного (в Казахской ССР).

В ноябре 1965 года открывается новое здание для автовокзала на улице Кыштымской 30, куда и переносят автостанцию.
К услугам пассажиров зал ожидания на 500 человек, справочное бюро, камера хранения, буфет, туалеты, комнаты отдыха. Автовокзал имел 10 платформ и перрон для прибытия. В то время выполнялось около 300 рейсов в сутки по 50 маршрутам, в направлении Свердловска, Кургана, Троицка и Уфы.

C 1986 года из ГДР, а с 1990 года уже из объединенной Германии, и до 1996 года, начали поступать автобусы венгерского производства марки Ikarus. В некоторых автобусах, которые успели поработать, можно было увидеть таблички на немецком языке. Автобусы отличались высокой надежностью, проходимостью и неприхотливостью к обслуживанию.

В мае 2005 года была предпринята первая попытка обновления подвижного состава. Так, на приобретение 10 новых автобусов ЛиАЗ-5256.25 для МУП «Челябгортранс» было потрачено 26 млн. 900 тыс. руб.

В декабре 2007 года город получил 88 новых автобусов модели НефАЗ-5299-20-22. Они оснащены современным дизельным двигателем, соответствующим стандарту Euro-3, а также 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новая техника придет на смену устаревшему подвижному составу — автобусам ЛиАЗ-677 и Икарус-280.

В ноябре 2008 года для автотранспортных предприятий Челябинска было закуплено 47 автобусов модели ЛиАЗ-5256.26.

Настоящее время 

В настоящее время автобусное сообщение присутствует во всех районах города и по состоянию на 2021 год насчитывает 26 постоянно действующих маршрутов. За последнее время автобусный транспорт претерпел большие изменения:

2011 год 
 8 сентября, презентация новой партии автобусов на площади Революции. Было представлено 50 автобусов модели ЛиАЗ-5256.53 в вишнево-песочной цветовой схеме.

 17 октября, отмена эксплуатации автобусов модели Ikarus-280 и ЛиАЗ-677, последние рейсы были отмечены на маршрутах № 42, 67-с и 112-с.

2012 год 
 1 сентября, автобусный маршрут № 64 «ТК Синегорье — ул. Бейвеля» продлен до Автоцентра. Новая трасса: «ТК Синегорье — Автоцентр».

 1 ноября, автобусный маршрут № 59 «Ул. Мамина — ул. Братьев Кашириных» продлен до Автоцентра. Новая трасса: «Ул. Мамина — Автоцентр».

 10 ноября, открыт новый маршрут № 83 «Вокзал — пос. Старокамышинск», с интервалом 20-25 минут. На линии курсируют 3 автобуса.

 3 декабря, становятся взаимно-кольцевыми маршруты № 15 «ЧМК — ЮУрГУ» и № 16 «ЧМК — ул. Братьев Кашириных». На маршрутах работает по 15 машин. Интервал движения — 10-15 минут. Маршрут № 15 движется по часовой, а № 16 — против часовой стрелки.

 12 декабря, на автобусном маршруте № 34 «ЧТЗ — Автоцентр» увеличено количество машин. Интервал уменьшен с 15 до 6 минут.

2013 год 
 17 января, автобусный маршрут № 14 «Пос. Новосинеглазово — Областная больница» продлен до Железнодорожного Вокзала. Новая трасса: «Пос. Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал»

 18 февраля, вновь открыт, отмененный в 2009 году, маршрут № 5 с изменённой трассой движения «Ул. Мамина — ул. Танкистов — проспект Ленина — Героев Танкограда — ул. Комарова — ул. Мамина».

 23 февраля, у маршрутов № 5 «Ул. Мамина — ул. Комарова — ул. Мамина» и № 7 «ЧТЗ — Мехколонна» были изменены трассы движения. Теперь они стали кольцевыми: № 5 «Ул. Мамина — ул. Хохрякова — Мехколонна — ул. Комарова — ул. Мамина» и № 7 «Ул. Мамина — ул. Комарова — Мехколонна — ул. Хохрякова — ул. Мамина».

 6 марта, изменён маршрут следования автобуса № 53 «Автобусный парк — пос. Стройкомбинат». Новая трасса: «ЧМК — пос. Стройкомбинат».

 1 апреля, на маршрут № 42 добавляется две машины. Интервал сокращен с 28 до 18 минут.
 
 1 апреля, на маршруте № 34 убираются несколько машин. Интервал увеличен с 6 до 15 минут.

 1 апреля, на маршруте № 71 «ЧМК — ул. Чичерина» добавлены вечерние рейсы после 19:00.

 1 апреля, на маршруте № 83 сокращается количество машин. Интервал увеличен до 30 минут.

 1 мая, автобусный маршрут № 83 вновь усилили и продлили до ЮУрГУ. Интервал 10-12 минут. Новая трасса: «Пос. Старокамышинск — Железнодорожный Вокзал — ЮУрГУ».

 17 мая, вновь на маршруте № 83 сократили количество машин до 5. Интервалы в отдельные часы достигает до 1 часа. В «час пик» 20-25 минут.

 25 мая, трасса автобусного маршрута № 53 сокращена до ДК «Строитель». Новая трасса: «Пос. Стройкомбинат — ДК „Строитель“»

 1 июня, на маршруте № 83 меняется расписание. В «час пик» автобусы следуют с интервалом 10-11 минут, в отдельное время до 20 минут.

 1 июня, на маршруте № 14 по выходным дням будет работать 3 машины вместо одной. Установлено единое с будним днем расписание.

 7 июня, на маршруте № 83 сокращается количество машин. Интервалы от 15-30 минут до часа.

 12 сентября, вторая волна поступления автобусов модели «ЛиАЗ-5292.71», работающих на метане.

 1 декабря, на маршрут № 31 «Ул. Академика Королева — ЧМК» и № 71 «ЧМК — ул. Чичерина» добавляются машины. На 31 маршруте будет работать 15 машин вместо 8, за счет добавления интервал уменьшен с 30 до 10 минут. По 71 маршруту в выходные дни будут работать 12 машин вместо 9, за счет добавления интервал уменьшен с 15 до 10 минут.

 2 декабря, открывается маршрут № 103 с трассой «ЧМК — АМЗ», на маршруте работают 3 машины.

 19 декабря, автобусный маршрут № 51 продлён до остановки Областная больница. Новая трасса: «Пос. Сосновка — Областная Больница». За счет добавления одной машины интервал сокращен с 60 до 30 минут.

2014 год 
 1 января, открыт новый автобусный маршрут № 2 с трассой: «ЮУрГУ — Мехколонна». Работают две машины с интервалом 40 минут.

 18 февраля, автобусный маршрут № 18 «Ул. Чичерина — Железнодорожный вокзал» продлен до Автоцентра по Краснопольскому проспекту. Новая трасса: «Железнодорожный вокзал — Автоцентр».

 25 февраля, по маршруту № 2 будут работать 4 машины с интервалом в 24 минуты.

 1 апреля, открыт новый автобусный маршрут № 20 по трассе «Ул. Мамина — ул. Героев Танкограда — пос. АМЗ».

 8 апреля, автобусный маршрут № 31 продлен до улицы Академика Сахарова. Новая трасса: «ЧМК — ул. Академика Сахарова». Маршруту № 71 возвращена прежняя трасса «ЧМК — ул. Чичерина».

 22 апреля, автобусный маршрут № 51 продлен до Автовокзала «Юность». Новая трасса: «Пос. Сосновка — Автовокзал „Юность“». Для того, чтобы интервалы на маршруте не увеличились, добавляют одну машину.

 25 августа, открыт новый автобусный маршрут № 19, который работает по трассе «Автобусный парк — улица Бейвеля — улица Чичерина — Комсомольский проспект — улица Молодогвардейцев — Автобусный парк». Интервал 15 минут.

 27 августа, открыт новый маршрут № 65. Маршрут проходит от Автоцентра по Краснопольскому проспекту — улице Чичерина — Комсомольскому проспекту — Свердловскому проспекту — улице Черкасской — улице Богдана Хмельницкого до Аэропорта.

 28 августа, 20 маршрут переходит на обслуживание микроавтобусами Нижегородец-222702. Интервал движения — 15 минут.

 18 сентября, автобус № 18 «Железнодорожный вокзал — Автоцентр» поехал по обновленному маршруту. Теперь транспортное средство не будет двигаться по улице Красной в направлении Северо-Запада, а поедет по улице Цвиллинга.

 9 октября, автобусный маршрут № 51 продлён до остановки Автобусный парк. Новая трасса: «Пос. Сосновка — Автобусный парк». На маршруте работает 5 машин, интервал в пределах 30-35 минут.

 6 ноября, на маршрут № 51 добавлены ещё две единицы ПС. По маршруту теперь работают 7 машин с интервалом 23-25 минут.

 1 декабря, маршрут № 23 «Областная больница — Автобусный парк» меняет свою трассу. Теперь маршрут транспортного средства будет охватывать 47, 51, 55, 56 микрорайоны северо-запада.

 3 декабря, маршрут № 59 переходит на обслуживание микроавтобусами Нижегородец-222702. Интервал прежний — 42-45 минут.

 21 декабря, в связи с нехваткой горюче-смазочных материалов, автобусы вышли только на маршруты № 1, 4, 15, 16, 18, 26, 31, 34, 51, 62, 64, 80, 81, 95 и 103.

 22 декабря, после ряда инцидентов, все рабочие автобусы вновь на линии.

2015 год 
 17 февраля, отменяется маршрут № 103 «ЧМК — АМЗ», ввиду давления от коммерческого перевозчика ООО «Консул».

 20 февраля, открыт автобусный маршрут № 21 с трассой «ЧМК — Чистопольская улица». Работает в режиме тестирования.

 1 апреля, по автобусному маршруту № 20 меняется трасса движения. Маршрут проследует от ул. Мамина по улице Героев Танкограда, улице Воровского, Уфимскому тракту, далее маршрут завернёт на улицу Трактовую, улицу Кузнецова, позже на Уфимский тракт и далее снова до ул. Мамина. Интервал движения — 15 минут.

 14 апреля, прибытие четырёх автобусов модели «ПАЗ-32054». Эти автобусы выйдут на отдаленные маршруты № 17 и 52.

 12 мая, по пригородным маршрутам № 123 «Копейск — ЮУрГУ», № 124 «Вокзал — Копейск» и № 176 «Областная больница — Копейск» стали работать автобусы МУП «ЧАТ».

 17 мая, окончание тестирования автобусного маршрута № 21 с трассой «ЧМК — Чистопольская улица».

 15 июня, отмена обслуживания междугородных маршрутов № 124 «Вокзал — Копейск» и № 176 «Областная больница — Копейск», ввиду низкого пассажиропотока.

 13 июля, прибытие из Магнитогорска 9 б/у автобусов модели ЛиАЗ-6212.00. Первое их появление было зафиксировано на маршрутах № 4, 34, 64.

 25 августа, маршрут автобуса № 81 «Чистопольская улица — ЮУрГУ» продлят до городской поликлиники № 11. Трасса прежняя, но с заездом на улицу Василевского.

 13 сентября, ко Дню города Челябинск получил 32 новых автобуса, двадцать два из которых автобусы средней вместимости марки «Marcopolo» и десять большой вместимости марки «НефАЗ».

 16 октября переносится трасса движения маршрута № 15/16 «ЧМК — Бр. Кашириных» / «ЧМК — ЮУрГУ» с ул. Профессора Благих на Краснопольский проспект, ул. Бейвеля.

 1 ноября, стоимость проезда для пассажиров трамваев, троллейбусов и автобусов за наличный расчет составит 20 рублей.

 С 1 ноября экспрессы № 55 и № 65, доставляющие горожан к аэропорту, изменят своё расписание, в частности, исчезнут некоторые рейсы и остановки. Автобус № 55 будет следовать без заезда к автостанции у Областной больницы, в то время как № 65 будет теперь начинать своё движение не с северо-запада, а от ТК «Синегорье».

 26 ноября в связи с отсутствием пассажиропотока и производственной необходимостью, отменяется экспресс № 65 следовавший по трассе «Железнодорожный вокзал — ДС „Юность“ — Аэропорт».

 7 декабря трасса автобуса № 34 «Автобусный парк — ЧТЗ» продлевается до Мехколонны. Маршрут будут обслуживать 11 машин.

2016 год 
 8 февраля, в связи с нехваткой подвижного состава, объявляется закрытие автобусных маршрутов № 2 «ЮУрГУ — Мехколонна» и № 7 «Ул. Мамина — Мехколонна». Так же, будут увеличены интервалы на маршрутах № 15, 16, 31, 51 и 123.

 8 февраля, на маршруте № 66 «ЧКПЗ — ст. Шершни» будут работать автобусы двух перевозчиков: ООО «Экипаж» и МУП «Челябавтотранс». Стоимость проезда в автобусах МУП «ЧАТ» будет составлять за наличный расчёт 20 рублей, при оплате транспортной картой 18 рублей. По картам школьника и студента 10 рублей. У муниципального перевозчика на линию выйдут 10 автобусов Маркополо Бравис, которые можно узнать по логотипу предприятия — букве «А» на борту. В автобусах ООО «Экипаж» цена проезда останется прежней — 15 рублей.

 24 февраля, в связи с нехваткой исправных автобусов 4 автоколонны идет сокращение и изменение рейсов на маршрутах № 17, 33, 81 и 83..

 28 апреля, прекращение обслуживания маршрута № 14 «Железнодорожный вокзал — пос. Новосинеглазово». Вместо него усиливается маршрутное такси № 2 с аналогичной трассой. На маршруте будут действовать льготные транспортные карты.

 13 мая, возвращение МУП «ЧАТ» на маршрут № 14. На линии работает один автобус, в день выполняется 4 рейса.

 4 июля, автобусный маршрут № 23 «Автобусный парк — Областная больница» начнет перевозить пассажиров по изменённой схеме маршрута. Теперь транспортная доступность будет обеспечена для жителей поселка «Благодатово».

 16 июля, в связи с закрытием маршрутного такси № 82, автобусный маршрут № 41 в тестовом режиме продлен до Ж/Д Вокзала, по направлению «Аэропорт — Ж/Д Вокзал». В будни работают шесть машин, в выходные четыре.

 5 сентября, в связи с закрытием междугороднего 123 маршрута, происходит окончательный разрыв муниципального городского автобусного сообщения между Челябинском и Копейском.

 22 ноября, автобусный маршрут № 41 возвращается на прежнюю трассу «ДК „Строитель“ — Аэропорт», в связи окончанием тестового режима.

 23 ноября, автобусный маршрут № 51 укорачивается до трассы «Областная больница — пос. Сосновка». На маршруте будет задействовано 3 автобуса.

 Декабрь, за несвоевременную плату, 15 лизинговых газовых автобусов ЛиАЗ-5292.71 были переданы из МУП «Челябинский автобусный транспорт» в ПАО «ГТЛК». Также были переданы автобусы междугороднего класса ЛиАЗ-5256.58.

2017 год 
 13 марта, из реестра автобусных маршрутов исключены: 19, 20, 23, 28, 62, 71 и 83. Причина: критическая нехватка автобусов для обслуживания;

 28 апреля, окончательная реорганизация МУП «Челябинский автобусный транспорт». Объявлен официальный перевозчик ООО «Общественный городской транспорт», автобусы которого взяты в аренду у МУП «ЧАТ»;

 20 июня, в связи с недостаточным количеством автобусов садовые маршруты работают только 4 дня в неделю, а городские маршруты № 14, 15, 16, 18, 28, 33, 34, 42, 43, 52 — закрыты. Осталось 12 маршрутов. Управление транспорта потребовало от перевозчика в кратчайший срок отремонтировать автобусы и восстановить закрытые маршруты, однако через неделю снова были запущены только 14, 28, 42 и 52 маршруты ;

 29 июня, окончательное закрытие маршрута № 5 «Улица Мамина — Мехколонна», в связи с критической нехваткой подвижного состава;

 30 июня, разорваны кольцевые маршруты № 15 «ЧМК — ЮУрГУ — ЧМК» и № 16 «ЧМК — ЮУрГУ — ЧМК», теперь они будут ходить по следующим трассам: № 15 «ЧМК — Алое Поле — Пос. Шершни» и № 16 «ЧМК — Пос. Челябэнерго — Пос. Шершни»;

 3 июля, открытие маршрута № 32 «Автобусный парк — Областная больница», до 13 марта ходил под номером 23;
 Август-сентябрь, прибытие б/у автобусов из других регионов в целях задействования в городских перевозках Челябинска;

 22 сентября, возобновляется работа автобусного маршрута № 59 «Улица Мамина — Автобусный парк»;

 28 сентября, открытие автобусного маршрута № 38 «пос. Новосинеглазово — пос. Чурилово»;
 10 октября, прибытие в Челябинск 10 новых автобусов НефАЗ.

 14 октября, закрытие автобусного маршрута № 38 «Пос. Новосинеглазово — пос. Чурилово»;

 16 октября, возобновляется обслуживание маршрута № 81 «Чистопольская ул. — ЮУрГУ»;

 17 октября, возобновляется обслуживание маршрута № 16 «ЧМК — Пос. Челябэнерго — Пос. Шершни»;

 21 октября, возобновляется обслуживание маршрута № 15 «ЧМК — Алое Поле — Пос. Шершни»;

 23 октября, возобновляется работа автобусного маршрута № 18 «Железнодорожный вокзал — Автобусный парк»;

 25 октября, отмена автобусных маршрутов № 33 «Железнодорожный вокзал — Училище» и № 59 «Улица Мамина — Автобусный парк»;
 1 ноября, повышение стоимости проезда с 20 до 23 рублей.

 3 ноября, передача маршрута № 15 «ЧМК — ЮУрГУ» предприятию ООО «Первая транспортная корпорация»;
 20 ноября, возобновляется обслуживание автобусного маршрута № 34 Автобусный парк — Мехколонна;
 4 декабря, автобусный маршрут № 34 продлён в новые микрорайоны Краснопольской площадки по трассе Автобусный парк — ул. Профессора Благих — Краснопольский просп. — Мехколонна;
 9 декабря, автобусные маршруты 15 и 16 снова стали кольцевыми ЧМК — ЮУрГУ — ЧМК.

2018 год 
Сентябрь, автобусные маршруты 15 и 16 перестали быть кольцевыми. Маршрут 15 стал двигаться по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — ЮУрГУ. Маршрут 16 стал: ЧМК — Шагол — Братьев Кашириных — Худякова — ЮУрГУ.

2019 год 
Январь, в связи с закрытием путепровода на ЧМЗ на ремонт маршрут автобуса 41 меняется. Автобус проследует от ДК «Строитель» в объезд через Северный луч, улицу Героев Танкограда, улицу Танкистов и Бродокалмакский тракт. Предварительный срок изменения маршрута — до июля 2020 года.

Апрель, отказ предприятия ОГТ, которое обслуживает муниципальные маршруты, от 66 маршрута в связи с невозможностью выполнять все рейсы из-за катастрофически малого количества автобусов в парке.

Апрель, впервые был разыгран конкурс на обслуживание маршрутов 1,41,45 (один лот) в аэропорт и садовых маршрутов. Все они стали работать по муниципальному контракту с фиксированным количеством рейсов и с фиксированной оплатой транспортной работы.

Июнь, в связи с отменой 66 маршрута автобуса, и с последующей отменой 66 маршрута частного перевозчика (он работал нелегально), предприятие ОГТ вынуждено было направить часть своих автобусов на 66 маршрут, чтобы обслуживать очень популярное направление. Из-за отмены маршрутов 66 (частного и муниципального) произошёл транспортный коллапс, управлению транспорта пришлось экстренно решать ситуацию с обслуживанием этого направления. Для этого были привлечены к работе на временной основе автобусы муниципального предприятия.

Август, отмена 18 маршрута.

Август, разыгран конкурс на 66 маршрут. Выиграл частный перевозчик, который теперь легально может перевозить пассажиров. В связи с этим муниципальное предприятие ОГТ ушло с этого маршрута.

Сентябрь-ноябрь, закупка 66 новых автобусов большой вместимости. Все автобусы выкрашены в единый цвет — зелёный, который выбрали жители Челябинска. 33 автобуса поставил Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ 5292.67), 33 автобуса — Минский автобусный завод (МАЗ 203.945). ЛиАЗы работают на компримированном природном газе (КПГ), а МАЗы — на сжиженном природном газе (СПГ). Причём Челябинск — единственный город в России, который закупил столь крупную партию автобусов на СПГ. Автобусов на СПГ в России не было до этого ни у одного перевозчика. Автобусы были распределены по маршрутам 1,4,18,31,34,41,45,64,71,81,83.

2 декабря, восстановлена работа автобусных маршрутов 71 (который отменили 3 года назад), 18 и 81.

2020 год 
Апрель, объявлены конкурсы на обслуживание маршрутов № 1,41,45 до аэропорта. Маршруты № 1,41 выиграло предприятие «Общественный городской транспорт», маршрут № 45 выиграло предприятие «Первая транспортная корпорация». На всех маршрутах будут работать современные низкопольные автобусы для комфортного передвижения пассажиров. Также на маршрутах введены в действие ночные рейсы, чтобы жителям города было удобно и недорого добираться в аэропорт / с аэропорта.

Июль, губернатором Челябинской области принято решение о выделении средств на покупку новых газомоторных автобусов. В итоге объявлены аукционы на закупку 36 новых автобусов. Из них 29 автобусов будут работать на КПГ, 7 автобусов на СПГ.
Победителем аукциона в обоих закупках было признано предприятие «Ликинский автобусный завод», которое поставит автобусы зелёного цвета.

15 июля, в связи с открытием путепровода в районе ЧМЗ, автобусный маршрут № 41 возвращается на трассу Аэропорт — Коксохим — ДК «Строитель» без объезда через сады.

Август, автобусный маршрут № 41 продлён до ост. ул. Черкасская. Новый маршрут Аэропорт — ул. Черкасская. Одновременно с этим отменяются ночные рейсы в аэропорт.

25 августа автобусные маршруты № 31, 71 перешли на работу по контракту. За все выполненные рейсы перевозчик будет получать от города денежные средства.
По маршруту № 31 будут работать 11 автобусов с интервалом движения 14 минут и режимом работы с 5.30 до 21.00.
По маршруту № 71 будут работать 9 автобусов с интервалом движения 16 минут и режимом работы с 5.30 до 22.30.

16 октября, возвращён на линию автобусный маршрут № 21 улица Мамина — пос. АМЗ. Работают 3 автобуса Бравис с интервалом движения 45 минут.

1 ноября, автобусный маршрут № 2 Мехколонна — ЮУрГУ начало обслуживать предприятие «Общественный городской транспорт». На линию в будни выйдут 4 низкопольных автобуса большого класса с интервалом движения 20 минут, в выходные дни 3 автобуса большого класса с интервалом 30 минут.

Декабрь, поставка новых автобусов большого класса по договору, заключенному в июле. Изначально должно было прийти 36 новых автобусов большого класса на газомоторном топливе, но
пришли только 29 автобусов на КПГ (ЛиАЗ 5292.67). Поставка оставшихся 7 автобусов на СПГ (5292.67 LNG), ожидается во втором квартале 2021 года в связи с тем, что продолжается тестирование этой модели.

2021 год 
С 1 января все муниципальные маршруты переходят на работу по контракту. Это значит, что за выполненные рейсы перевозчик будет получать денежные средства.
Данное нововведение позволило вернуть на линию автобусные маршруты № 23 и 80, а также значительно увеличить количество автобусов на маршруте № 18. Также было продлено время работы автобусных маршрутов.

1 января, на автобусный маршрут № 21 вышли дополнительные 5 автобусов. Общее количество техники на линии составляет 8 автобусов среднего класса. Интервал движения сокращён до 20 минут, трасса движения перенесена на проспект Комарова.

1 января, на автобусный маршрут № 2 в рабочие дни добавлен дополнительный автобус. Общее количество подвижного состава на маршруте теперь составляет 5 единиц, по выходным дням выпуск не изменился и составляет 3 автобуса.

25 марта, в город поступили автобусы ЛиАЗ 5292.67, работающие на сжиженном природном газе (СПГ). Их поставка в количестве 7 штук должна была состояться ещё в декабре 2020 года, но в связи с продолжавшимися испытаниями и сертификациями модели их производство было отложено.

13 июня, Правительством РФ принято решение о выделении из Федерального бюджета средств нескольким регионам на сокращение вредных выбросов по программе «Чистый воздух». В число регионов-получателей попала Челябинская область, которой выделили 2,3 млрд рублей. Из них 1,9 млрд рублей пойдут на закупку 150 новых автобусов для Челябинска.

Июль-август, в начале июля объявлены конкурсы на поставку 150 новых автобусов. 110 из них должны работать на КПГ, 40 — на СПГ. На автобусы на КПГ выделено 1,3 млрд рублей, на СПГ — 547,5 млн рублей. В начале августа по результатам подведения итогов торгов поставщиком 110 автобусов на КПГ объявлено ООО «Яркамп» (модель закупаемого автобуса — ЛиАЗ 5292.67, единственный заявившийся участник, цена контракта не изменилась). Поставщиком 40 автобусов на СПГ объявлено ООО «Волгабас Групп» (модель закупаемого автобуса — VOLGABUS 5270G2, один из трёх заявившихся участников помимо ООО «Яркамп» и ООО «МАЗ-центр Челябинск», скинул цену с 547,5 до 465 млн рублей). В связи с тем, что Волгабас скинул цену контракта до 465 млн рублей и стал победителем, а деньги на поставку автобусов — Федеральные целевые, то вместо 40 автобусов за 465 млн рублей город закупит 47 автобусов за первоначальную стоимость. Таким образом, Челябинск получит не 150, а 157 новых автобусов.

Ноябрь, все 157 автобусов, заказанных Челябинском на деньги Федерального проекта «Чистый воздух», поступили в город. 38 из них уже вышли на линии, оставшиеся автобусы проходят подготовку к выпуску на линию, брендирование и в рамках готовящейся транспортной реформы с 1 января 2022 года выйдут на маршруты.

Декабрь, Миндортрансом Челябинской области представлены изменения маршрутов в рамках первого этапа транспортной реформы Челябинской агломерации, которая рассчитана на 2022—2024 годы. Из изменений:

 Появятся новые автобусные маршруты № 8 Мамина — Братьев Кашириных — Академика Королёва и № 9 Мамина — Комсомольский проспект — Петра Столыпина;
 Автобусный маршрут № 2 будет продлён от ЮУрГУ до ул. Петра Столыпина;
 Маршрут № 18 продлят от Вокзала до ТРК «Алмаз»;
 Маршрут № 21 продлят на одну остановку от АМЗ до ул. Весенняя;
 Маршрут № 23 поедет от ул Профессора Благих через ул. Солнечную до ТК «Кольцо»;
 Маршрут № 28 вместо Областной больницы поедет до ул. Весенней в пос. АМЗ;
 Маршрут № 31 поедет прямо по Комсомольскому проспекту без заезда к ТК «Фиеста»;
 Маршрут № 33 изменит схему движения. Вместо Вокзала автобус проследует далее по ул. Овчинникова до ПКиО им. Гагарина;
 Маршруту № 48 исключат из схемы проезд по ул. Калинина;
 Маршрут № 71 проследует на одну остановку дальше.
Декабрь, в Челябинск доставили 10 автобусов, переданных безвозмездно из ГУП "Мосгортранс". 

17 декабря, подведены итоги конкурсов на обслуживание маршрутов по регулируемому тарифу (на период с 1 января по 31 марта 2022 года):

 Городские маршруты № 1,2,4,8,9,14,18,31,34,41,45,52,64,71,80,81,а также межмуниципальный маршрут № 483 будет обслуживать МУП «Служба организации движения».
 Городские маршруты № 15 и 16, а также межмуниципальный маршрут № 123 будет обслуживать ООО «Второй автобусный парк».
 На маршруты № 21,23,27,28,33,42,43,44,48,51 не подано ни одной заявки.
28 декабря, подведены итоги повторно объявленных 20 декабря аукционов по распределению автобусных маршрутов (на период с 10 января по 31 марта 2022 года):

 Маршрут № 23 будет обслуживать ООО «АТП № 1»;
 Маршруты № 27 и 28 будет обслуживать ООО «Консул»;

 Маршрут № 33 будет обслуживать ООО «Челябгортранс»;
 Маршруты № 42 и 43 перешли в компанию-перевозчик ООО «Легенда»;
 На маршруты № 44 и 51 выйдут автобусы МУП «Служба организации движения».
 На маршрут № 48 выйдут автобусы ООО «Третий автобусный парк».

2022 год 

1 января, произошли изменения в маршрутной сети Челябинска. Из новшеств:

 На маршруте № 1 увеличено количество автобусов с 4 до 6 единиц. Интервал движения в пик уменьшен с 30 до 20 минут.

 Маршрут № 2 продлён от ЮУрГУ до ул. Петра Столыпина по маршруту «Мехколонна — Петра Столыпина». Количество автобусов на линии увеличилось с 5 до 26 единиц. Интервал движения в пиковые часы 7 минут, в межпик — 14 минут. В выходные в течение всего дня 10 минут.
 Открыты новые маршруты. Автобус № 8 Мамина — Братьев Кашириных — Академика Королёва (интервал в пик 8 минут, в межпик 12 минут, в выходные в течения дня 12 минут, 17 автобусов на линии) и автобус № 9 Мамина — Комсомольский проспект — Петра Столыпина (интервал в пик 8 минут, в межпик 12 минут, в выходные в течение дня 14 минут, 19 автобусов на маршруте).
 Маршрут № 18 продлён от Вокзала до ТРК «Алмаз» по маршруту Автобусный парк — ТРК Алмаз. Интервал в пиковые часы 10 минут, в межпик 15 минут ежедневно, количество автобусов увеличено с 15 до 18 единиц.
 Открыт маршрут № 23 47 микрорайон — ТК «Кольцо». Интервал в пиковые часы 20 минут, в межпик 25 минут ежедневно, на линии 6 автобусов малого класса.
 Маршрут № 28 изменён. Вместо областной больницы проследует до пос. АМЗ, улица Весенняя. Интервал движения 45 — 55 минут ежедневно, 3 — 4 автобуса ПАЗ на линии.
 Маршрут № 31 изменён. Ликвидирован участок следования по ул. Солнечной, маршрут теперь следует прямо по Комсомольскому проспекту. Интервал движения в пиковые часы 5 минут, в межпик 10 минут, в выходные 10 минут в течение дня. Количество автобусов по маршруту увеличено с 11 до 29 единиц. Через пару недель по жалобам горожан маршрут стал снова ездить по улицам Солнечной и Молодогвардейцев.
 Маршрут № 33 изменён. Автобус от Вокзала проследует далее по Овчинникова — Энгельса до ПКиО им. Гагарина по трассе пос. Фатеевка — ПКиО. Интервал движения 20 минут ежедневно.
 На маршруте № 34 увеличено количество автобусов с 12 до 22 единиц и уменьшен интервал до 10 минут в пик и 12 минут в межпик, в выходные в течение дня 15 минут.
 Маршрут № 43 изменён. Автобусы малого класса проследуют от ЧМК через пос. Старое Першино, пос. Першино до Стройкомбината. Интервал движения 30 минут ежедневно.
 На маршруте № 45 увеличено количество автобусов с 4 до 5 единиц. Интервал движения уменьшен с 45 до 35 минут.
 Маршрут № 51 перешёл на работу автобусами большого класса с изменением трассы движения. Автобус проследует с пос. Сосновка через площадь Революции до Вокзала. Интервал движения в пик 20 минут, в межпик 35-40 минут.
 На маршруте № 64 увеличено количество автобусов с 24 до 30 единиц. Интервал движения сокращен с 7 до 5 минут.
 Маршрут № 71 продлён на одну остановку в Парковый-2 с увеличением количества техники на линии. Количество автобусов увеличено с 9 до 18 единиц, интервал движения в пик 9 минут, в межпик 15 минут, в выходные в течение дня 12 минут.
 Маршрут № 80 сокращён до ПКиО по трассе Чичерина — ПКиО.
 Маршрут № 83 перенумерован в 483, переведён в класс межмуниципальных, продлён в пос. Старокамышинск в город-спутник Копейск. Количество автобусов увеличено с 3 до 14 единиц. Интервал движения в пиковые часы 10 минут, в межпик 15 минут ежедневно.
17 марта, подведены итоги конкурсов на обслуживание маршрутов по регулируемому тарифу (на период с 1 апреля по 30 ноября 2022 года):

 Городские маршруты № 1,2,4,8,9,14,18,31,34,41,44,45,52,64,71,80,81, а также межмуниципальный маршрут № 483 будет обслуживать МУП «Служба организации движения».
 Городские маршруты № 15,16,48, а также межмуниципальный маршрут № 123 будет обслуживать ООО «Второй автобусный парк».
 На маршруты № 23, 27,28,33,42,43 выйдут различные частные перевозчики.

1 апреля, произошли небольшие перестановки в количестве автобусов на маршрутах МУП «СОД».

 Маршрут № 2 — вместо 26 автобусов с интервалами движения 7/14 минут будут работать 20 автобусов с интервалами движения 10/20 минут.
 Маршрут № 4 — вместо 16 автобусов с интервалами движения 7/10 минут будут работать 20 автобусов с интервалами движения 6/15 минут.
 Маршрут № 8 — вместо 17 автобусов с интервалами движения 8/12 минут будут работать 14 автобусов с интервалами движения 10/20 минут.
 Маршрут № 9 — вместо 19 автобусов с интервалами движения 8/12 минут будут работать 17 автобусов с интервалами движения 10/20 минут.
 Маршрут № 14 — вместо 2 автобусов с интервалами движения 60 минут будут работать 4 автобуса с интервалами движения 32 минуты.
 Маршрут № 31 — вместо 29 автобусов с интервалами движения 5/10 минут будут работать 20 автобусов с интервалами движения 8/16 минут.
 Маршрут № 71 — вместо 18 автобусов с интервалами движения 9/15 минут будут работать 15 автобусов с интервалом движения в течение дня 12 минут.
 Маршрут № 81 — вместо 3 автобусов с интервалами движения 40 минут будут работать 6 автобусов с интервалами движения 20/40 минут.
 Маршрут № 483 — вместо 14 автобусов с интервалами движения 10/15 минут будут работать 12 автобусов с интервалами движения 12/15 минут.
Также маршруты № 4,15,33,80,81,483 продлены на одну остановку до разворотного кольца ПКиО им. Гагарина.

На маршруты № 23 и 28 вместо автобусов малого класса вышли автобусы среднего класса.

14 апреля, открыты новые маршруты для автобусов малого класса:

 № 7 «ул. Харлова — пос. ОПМС-42» (интервал 30/60 минут)

 № 141 «пос. Новосинеглазово — пос. Вознесенка» (интервал 35 минут).
21 июля, заключён контракт с ООО «Новые Дороги» на обслуживание маршрута № 158к Посёлок Западный — Чичерина. При этом маршрут № 136к поедет до Вокзала вместо ЮУрГУ.

1 августа заключён контракт с ООО «Третий автобусный парк» на обслуживание маршрута № 15 ЧМК — ПКиО им. Гагарина сроком на три года. Технику для работы на маршруте перевозчик приобретёт самостоятельно в лизинг по Федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Автобусы будут иметь: не менее 30 мест для сидения, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, валидаторы, камеры видеонаблюдения в салоне, а также зелёный цвет кузова (RAL 6037) и единую со всеми муниципальными автобусами ливрею.

7 сентября, на маршруты автобусов № 14 и 52 вышел новый перевозчик ООО «Копейское маршрутное такси». На 14 маршруте будет работать 6 автобусов вместо 4, что позволит сократить интервал движения на маршруте с 32 до 25 минут. Также продлено время работы: последний рейс с Вокзала поедет в 22.10 вместо 21.40. По маршруту 52 всё остаётся без изменений (1 автобус, интервал 70 минут). Стоит отметить, что это — второй случай работы частного перевозчика большими автобусами на маршрутах по регулируемому тарифу (после ООО «Третий автобусный парк»).

20 октября, маршруты частных перевозчиков №39 и 86 переводятся на регулируемый тариф. 

 По 86 маршруту на линии будет работать 10 автобусов малого класса с интервалом движения 26 минут. 
 Маршрут №39 сокращён до Теплотехнического института (ЧТЗ - Танкистов - Хохрякова - Бажова - Танкограда - Победы). На линии планируется работа 6 машин с интервалом движения 15 минут.

В первый же день работы маршрутов по новым правилам случился транспортный коллапс в микрорайоне Чурилово. Водители маршрута №86 саботировали контракт и не вышли на линию. Из-за этого на остановках собрались толпы возмущенных пассажиров. Автобусы муниципального предприятия не справлялись с возросшей нагрузкой. К середине дня водители всё-таки вышли на 86 маршрут, пусть и с нарушениями контракта (используются микроавтобусы Ford, Peugeot и др. вместо вместительных Пазов).

На обновленный 39 маршрут водители просто не вышли, аргументируя тем, что им поступали угрозы от водителей предприятия, которое обслуживало этот маршрут до 20 числа. По состоянию на 29 октября, существует два 39 маршрута: один из них легальный, обслуживается по контракту (до Теплотехнического института), другой нелегальный (на линии продолжает работать предприятие, которое обслуживало этот маршрут до 20 октября).

21 октября, администрация муниципального автобусного предприятия "Служба организации движения" приняла решение дополнительно усилить автобусные маршруты №2,9,34 из-за транспортного коллапса, который накануне случился в микрорайоне Чурилово. Дополнительные автобусы помогут снять напряжение с дефицитом транспорта Чурилово.

26 октября, маршрут №77 Посёлок ОПМС-42 - ул. Петра Столыпина переводится на регулируемый тариф. По условиям контракта будет работать 4 автобуса малого класса, интервал движения составит 30 минут. С 1 декабря маршрут закрыт.

1 ноября, началось обслуживание по первому многолетнему (3 года) контракту маршрута автобуса 15 "ЧМК – Парк Гагарина", на который вышло 15 новых низкопольных автобусов большого класса. Технику для работы на маршруте (автобусы ЛиАЗ 5292.67) частный перевозчик приобрел самостоятельно в лизинг по Федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Транспорт имеет:

 30 мест для сидения;

 Систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

 Валидаторы;

 Камеры видеонаблюдения в салоне;

 Зеленый цвет кузова (RAL 6037) и единую с муниципальными автобусами ливрею.
15 ноября, на межмуниципальный маршрут №123 "Автовокзал (г. Копейск) - ЮУрГУ (г. Челябинск)" вышли 4 автобуса большого класса. Они будут работать в будние дни с интервалом движения в пиковые часы 30 минут. Стоит отметить, что данный маршрут обслуживает частное предприятие на больших автобусах в едином с муниципальными автобусами цветовом оформлении (RAL 6037) и ливрее.

17 ноября, ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области", которое распределяет маршруты на обслуживание перевозчиками, приняло решение об одностороннем разрыве контракта по маршруту №39 "ЧТЗ - Теплотехнический институт" в связи с тем, что в течение 3х недель после заключения контракта перевозчик так и не вышел на линию.

1 декабря, произошли некоторые изменения в автобусной сети:

 На маршрут №64 "Автобусный парк - ЖД Вокзал" вышли автобусы, переданные в декабре 2021 года из ГУП "Мосгортранс". 3 автобуса особо большого класса (гармошки) будут работать ежедневно в будние дни в час пик.

 Маршрут №51 "ЖД Вокзал - пос. Сосновка" изменяется на "ул. Братьев Кашириных - пос. Сосновка". Автобусы поехали в северо-западный район города по ул. Энгельса - Труда - Кашириных. На линии работает 9 автобусов большого класса с интервалом движения 20 минут.
 Открыт маршрут №95 "ул. Чичерина - Преображенское кладбище", который будет работать по выходным дням. Интервал движения - 120 минут, на линии 1 машина большого класса.
 Маршрут №213 "ул. Чичерина - пос. Кременкуль" переводится на регулируемый тариф. На линии работает 5 автобусов малого класса с интервалом движения 12 минут. 
 На межмуниципальные автобусные маршруты №136к "микр. Белый Хутор - ЖД Вокзал" и №158к "микр. Белый Хутор - ул. Чичерина" частный перевозчик вывел полунизкопольные автобусы средне-большого класса модели YUTONG ZK6116HG (CNG). Жители микрорайона несказанно обрадовались данной инициативе перевозчика, ведь в таких автобусах просторно, а также можно перевозить коляски и велосипеды (хотя по условиям заключенного контракта перевозчик не обязан был выпускать на линию автобусы с низким полом; условиями были лишь средний класс и работа на газомоторном топливе).

2023 год 
С 1 января 2023 года начали действие новые контракты на перевозки по автобусным маршрутам. Из изменений:

 По маршруту №2 "Мехколонна - ул. Петра Столыпина" вновь, как и зимой 2022 года, поехали 26 автобусов вместо 20, интервал сокращен с 10 до 7 минут.

 Маршрут №45 продлен с Автобусного парка до ЧВВАКУШ по трассе "Аэропорт - ЧВВАКУШ". С целью сохранения интервалов движения на том же уровне (30 минут), добавлено 2 автобуса.
 Открыт вспомогательный маршрут №61 "пос. Сухомесово - ул. Чистопольская". На линию вышел 1 автобус малого класса с интервалом 40 минут. Работает в будни в пиковые часы.
 На автобусный маршрут №483 "пос. Старокамышинск - Парк Гагарина" вышли дополнительные 2 автобуса. Интервал движения сокращен с 12 до 10 минут.

История автопарков

Челябинск

Муниципальные перевозчики, работающие на автобусах большого класса по регулируемому тарифу

Филиал в МУП «Челябгортранс» 

Создано распоряжением Главы города Челябинска от 01.03.2001 № 245-п в целях обеспечения эффективного функционирования городского пассажирского транспорта.

Адрес: Челябинск, улица Труда, 66

Предприятие имело обособленные подразделения (филиалы) которые не являлись юридическими лицами, основной целью которых было перевозка пассажиров; обеспечение своевременного обслуживания и ремонта подвижного состава и его сохранности; обучение и повышение квалификации водителей; обеспечение безопасности движения; оказание платных услуг по перевозке населения; оказание транспортных услуг; организация продажи билетов по маршрутам; организация контроля на остановочных пунктах и линии; др.

 филиал «Автобусный парк № 1», г. Челябинск, шоссе Металлургов, 88;

На основании обращения Управления транспорта Администрации города Челябинска от 21.01.2011 № 1345 распоряжением первого заместителя Главы Администрации города Челябинска от 20.04.2011 № 2323-к в отношении МУП «Челябгортранс» открыта процедура ликвидации.

Филиалы МУП «Челябинскавтотранс» 
Создано распоряжением Главы города Челябинска от 31.12.2003 № 2278 в целях обеспечения эффективного функционирования городского пассажирского транспорта.

Адрес: Челябинск, улица Труда, 66

Предприятие имело обособленные подразделения (филиалы) которые не являлись юридическими лицами, основной целью которых было осуществление пассажирских перевозок и обеспечения производственного и социального развития МУП «Челябинскавтотранс»:

 Филиал № 1 — 454008, г. Челябинск, Цинковая ул., 8,
 Филиал № 2 — 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 3,
 Филиал № 3 — 454053, г. Челябинск, шоссе Металлургов, 88
 Филиал № 4 — 454102, г. Челябинск, Копейское шоссе, 36Г

На основании обращения Управления транспорта Администрации города Челябинска от 02.08.2010 № 21054 распоряжением Главы Администрации города Челябинска от 06.08.2010 № 6284 в отношении МУП «Челябинскавтотранс» была открыта процедура ликвидации.

В настоящее время, все филиалы объединены в один, и перемещены на территорию бывшего филиала № 2.

МУП «Челябинский автобусный транспорт» 
Создано распоряжением Главы города Челябинска от 14.09.2010 № 6894-к путем реорганизации МУП «Челябинскавтотранс».

 Адрес: Челябинск, Красная улица, 65
 Гараж: Челябинск, улица Молодогвардейцев, 3

В ноябре 2016 года МУП «Челябинский автобусный транспорт» был признан банкротом.

28 апреля 2017 года объявлено об окончательной реорганизации предприятия.

ООО «Общественный городской транспорт» 
Создано путем реорганизации МУП «Челябинский Автобусный Транспорт».

С 28 апреля 2017 предприятие обслуживало муниципальные автобусные маршруты. Первое время работало автобусами закрытого парка МУП «ЧАТ», взятыми в аренду. В декабре 2017 года Администрация Челябинска выкупила весь имущественный комплекс (гараж, автобусы) у предприятия-банкрота более чем за 350 млн рублей. С этого момента автобусы и гараж принадлежали ООО «ОГТ». С 2017 по 2021 год был единственным муниципальным автобусным парком в городе. С 2022 ООО «ОГТ» прекратило свою деятельность, всё имущество передано в МУП «СОД».

 Гараж: Челябинск, улица Молодогвардейцев, 3

МУП «Служба организации движения» 
Обслуживает маршруты с 1 января 2022 года. Использует бывший гараж ООО «ОГТ» и муниципальные автобусы.
 Гараж: Челябинск, улица Молодогвардейцев, 3

Частные перевозчики, работающие на автобусах большого класса по регулируемому тарифу

ООО «Третий Автобусный Парк» и ООО «Трест СКМ» 
Создано в 2012 году холдингом «Автобусный парк» (ООО «ПТК»).

С 2018 года обслуживает маршруты 15 и 16.

 Гараж: Цинковая ул., 8,

Копейск

МУП «Копейское Пассажирское Автопредприятие» 
МУП (1996). История К. п. а. связана с образованием в 1952 автотрансп. конторы (дир. И. А. Лихачёв), находившейся на территории конного двора. В 1956 произошло разделение конторы на 2 х-ва: пас. и грузовое. Было создано Копейское пас. автохозяйство (КПАХ); предпр. возглавил В. К. Чернышев (1956—57). На момент создания КПАХ располагало 7 автобусами ГАЗ-51 (грузотакси), 15 автобусами ЗИС-155, 7 легковыми автомобилями (такси). Первые маршруты были организованы в пос. Сев. Рудник, 30 лет ВЛКСМ, в Чел. С 1961 в подвижном составе предпр. насчитывался 61 автобус. В 1964—73 предпр. возглавлял В. Г. Добрынин. Под его рук-вом был обновлен подвижной состав (в 1965—105 автобусов), построены мастерская, корпус вспомогат. цехов, пущена мойка автобусов, сдан 129-квартирный жилой дом. В 1968 предпр. получило современное название. В 1973 К. п. а. возглавил Н. В. Тысячный (до 1985). В этот период построены теплые стоянки, адм. здание, 44-квартирный дом. К 1980 числ. работающих достигла 900 чел.; подвижной состав насчитывал 164 автобуса и 65 легковых автомобилей. Предпр. осуществляло перевозки не только по гор. и пригородным маршрутам, но и по 10 междугородным и 2 межобл.— до Кургана и Свердловска (общая протяженность 2345 км). Копейские водители обслуживали участников Олимпиады-80 (Москва) и Междунарного фестиваля молодежи и студентов (1985, Москва); в курортные сезоны работали в Сочи. В дек. 1990 К. п. а. преобразовано в арендное предпр. В 2002 построена мойка для автобусов, в 2003 — АЗС. К. п. а. осуществляет перевозку пассажиров от копейских поселков к центру города, в Чел., Красноарм. р-н и Еткуль. Автобусный парк пополняется машинами пр-ва Павловского, Голицынского, Горьковского, Курганского и Ликинского автозаводов. Оборудованы теплая стоянка, моечное, сварочное отделения, шиномонтаж. Среди лучших работников предпр.— водители В. А. Егоров, Н. А. Корнев, Н. А. Корсаков, В. Н. Кочурин (участник ВДНХ, рук. комс.-молодежной бригады водителей автобусов), И. С. Морохович, В. Г. Торгашов, А. В. Худяков; ремонтники: А. А. Максимов, В. Смирнов, В. Фомин; кондукторы: Н. А. Еремина, Е. В. Плескунова, С. В. Позднякова, Н. В. Спирина. С 1991 дир. К. п. а.— И. Н. Петяк.

Стоимость проезда 
С 10 августа 2022 года цена за билет в челябинском автобусе составляет:

 30 рублей (при оплате наличными);
 26 рублей (при оплате банковской картой без возможности пересадки);
 25 рублей (по транспортной карте с бесплатными пересадками за 60 минут);
 12,50 рублей (по карте школьника студента, социальной карте пенсионера).

Транспортную карту можно приобрести у кондуктора в общественном транспорте, в пунктах выдачи и пополнения. Преимуществом карты является возможность оплаты проезда не только за себя, но и за другого человека. Пополнить транспортную карту можно в пунктах выдачи и пополнения без комиссии, а также в отделениях «Челябинвестбанка».

История стоимости проезда 
С 1999 по 2008 год, проезд в городском общественном транспорте повышался стабильно — на 2 рубля. Но с 2008 года произошло разделение стоимости проезда на ГЭТ и АТ, когда у первых повышение проезда составляла до 10 рублей, тогда как у последних поднялось до 12 рублей, ввиду дешевизны электричества на фоне бензинового топлива. Но с очередным поднятием цен в 2012 году, снова пришло в равенство.

Подвижной состав

В царское время 
 Лейланд

В советское время 
 АМО
 Автобус ЯА-3 на базе Я-3
 ЗИС-8
 ЗИС-154
 ЗИС-155
 Ikarus-55
 ЛАЗ-695
 Ikarus-180
 Ikarus-620
 Ikarus-556
 ЛиАЗ-677
 ЛиАЗ-677Б
 ЛАЗ-699
 Ikarus-260
 Ikarus-280
 Ikarus-284
 Škoda 706 RTO

В постсоветское время 
 ЛАЗ-4202
 ЛАЗ-695
 ЛиАЗ-677
 ЛиАЗ-5256.00
 ЛиАЗ-5256.25
 ЛиАЗ-5256.25-11
 МАЗ-104.00
 Ikarus-260
 Ikarus-280
 Ikarus-283
 ГАЗ-322130
 ПАЗ-3205-110

В прошедшее время 
 Богдан А09202
 ЛиАЗ-5256.25
 ЛиАЗ-5256.26
 ЛиАЗ-5256.45
 ЛиАЗ-5256.53
 ЛиАЗ-5292.71
 ЛиАЗ-6212
 НефАЗ-5299-20-22
 НефАЗ-5299-30-31
 НефАЗ-5299-30-51
 ГолАЗ АКА-6226
 Луидор-2550000 (ГАЗ-322133)
 ГАЗ-332132
 ГАЗель NEXT
 Нижегородец-FST613 (FIAT Ducato)
 Нижегородец-222702
 Нижегородец-222709
 IRITO Boxer L4H2 (Peugeot Boxer)
 IMC-Jumper L4H2 (Citroën Jumper)
 ПАЗ-32053 (32054)
 Семар-3234
 Hyundai County
 Marcopolo Bravis 3297-20-01
 Scania OmniLink CK95UB

В настоящее время

Маршруты 
Муниципальный перевозчик, работающий по регулируемому тарифу
 
МУП «Служба организации движения» (осуществляет перевозки автобусами большого и особо большого класса)

Частные перевозчики, работающие по регулируемому тарифу

Фотогалерея

Комментарии

Примечания 

Автобус
Автобусные системы России